Виља Ермоса има више значења:

 Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виља Ермоса (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Виља Ермоса (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Ермоса (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Ермоса (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Виља Ермоса (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Виља Ермоса, Лас Позас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља Ермоса (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља Ермоса (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виља Ермоса (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Ермоса, Ла Виља (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Ермоса (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Ермоса (Сан Матео дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Ермоса (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Ермоса, Виста Ермоса (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља Ермоса, Сан Хосе (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља Ермоса (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Ермоса (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виља Ермоса, Ел Крусеро (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Ермоса (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Ермоса (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Ермоса (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Ермоса, Виља Нуева (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Ермоса (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику